Фирпо — фамилия:

 Фирпо, Луис (1894—1960) — аргентинский боксёр.
 Фирпо, Хуниор (род. 1996) — испанский футболист.